Премьер-лига Ботсваны () — клубное соревнование по футболу, проводимое в Ботсване. В первенстве принимают участие 16 клубов. Соревнование проходит в два круга по системе осень-весна. Победитель чемпионата получает право представлять свою страну в Лиге чемпионов КАФ.

Чемпионы* 

* Чемпионат 1966-го года, а также турниры 1971-1977 годов либо не проводились, либо не были зафиксированы.

См. также 
 Кубок Ботсваны по футболу

Ссылки 
 Турнирная таблица, результаты кубка кока-колы
 Сайт Футбольной Федерации

Футбол в Ботсване
Ботсвана